Андре́й Фёдорович Попо́в:
 Попов, Андрей Фёдорович (1869—не ранее 1916) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва.
 Попов, Андрей Фёдорович (1909—1947) — сапёр, Герой Советского Союза.